Vlagyimir Petrov
 Vlagyimir Viktorovics Petrov (1932) olimpiai bronzérmes szovjet evezős
 Vlagyimir Pavlovics Petrov (1940) válogatott szovjet labdarúgó
 Vlagyimir Vlagyimirovics Petrov (1947–2017) kétszeres olimpiai bajnok szovjet jégkorongozó

Hasonló nevűek
 Vladimirs Petrovs (1907–1943) sakkolimpiai bajnok lett-szovjet sakkozó (oroszul: Vlagyimir Mihajlovics Petrov)